Малая гидроэлектростанция или малая ГЭС (МГЭС) — гидроэлектростанция, вырабатывающая сравнительно малое количество электроэнергии. Общепринятого для всех стран понятия малой гидроэлектростанции нет, в качестве основной характеристики таких ГЭС принята их установленная мощность.

Классификация МГЭС 
Чаще к малым гидроэлектростанциям относят гидроэнергетические установки, установленная мощность которых не превышает 5 МВт (Австрия, Германия, Польша, Испания и др.). В Латвии и Швеции малыми считают ГЭС с установленной мощностью до 2 МВт, в некоторых других странах — до 10 МВт (Греция, Ирландия, Португалия). Также в соответствии с определением Европейской Ассоциации Малой Гидроэнергетики считаются малыми ГЭС до 10 МВт.

Время от времени происходят смены классификации: в США, где были принятые меры стимулирования развития малой гидроэнергетики (путём упрощения лицензионной процедуры оформления проектов здания малых ГЭС), изначально к ним относили ГЭС с установленной мощностью до 5 МВт, затем верхняя граница была увеличена до 15 МВт, а в 1980 их максимальная установленная мощность была ограничена 30 МВт. В СССР согласно СНиП 2.06.01-86 к малым относились ГЭС с установленной мощностью до 30 МВт при диаметре рабочего колеса турбины до 3 м. Среди малых ГЭС условно выделяют микроГЭС, установленная мощность которых не превышает 0,1 МВт.

Во введенном в действие в 2004 г. СНиП 33-01-2003 (заменившим собой СНиП 2.06.01-86) характеристики, по которым гидроэлектростанция классифицировалась бы как «малая», были исключены. В действующем в настоящее время СП 58.13330.2012 (введен с 1 января 2013 г. и заменил собой СНиП 33-01-2003) эти характеристики и само понятие «малая ГЭС» также отсутствуют.

 Следует отметить, что в СНиП 33-01-2003 и в СП 58.13330.2012 в пунктах 5.4.8 и 8.31 соответственно всё-таки упоминаются малые ГЭС, но, вероятно, это является просто ошибкой.

В введённом в 1999 году ГОСТ Р 51238-98 «Нетрадиционная энергетика. Гидроэнергетика малая. Термины и определения» упоминаются такие понятия, как малая гидроэлектростанция, под которой понимается ГЭС с установленной мощностью от 100 до 30 000 кВт, и микрогидроэлектростанция с установленной мощностью до 100 кВт.

Малая гидроэнергетика по странам 

В Белоруссии до создания единой Белорусской энергетической системы существовало 179 малых ГЭС, которые обеспечивали электроэнергией сельское хозяйство, после — большинство из них было заброшено, а сейчас делаются попытки воссоздать их. Согласно Постановлению СМ РБ от 24 апреля 1997 № 400 «О развитии малой и нетрадиционной энергетики», малыми электростанциями считаются электростанции с установленной мощностью до 6 МВт. Концерн «Белэнерго» должен рассчитываться с малыми электростанциями за поставленную электроэнергию по удвоенным тарифам. На 2010 год в стране действует 36 МГЭС общей мощностью 13,5 МВт и выработкой свыше 33 млн кВт·ч в год.

Аналогичные льготы действуют и в Латвии, исходя с «Закона об энергетике» от 3 сентября 1998 г., государство гарантирует закупку электроэнергии от малых ГЭС по двойному тарифу в течение 8 лет после ввода в эксплуатацию.

В Швеции действует 1350 малых ГЭС, которые вырабатывают 10 % необходимой стране электроэнергии, в Китае действует около 83 тысяч малых ГЭС.

В России к малой гидроэнергетике относят ГЭС, мощность которых не превышает 30 МВт (ГОСТ Р51238-98). В стране действует около сотни ГЭС мощностью до 6 МВт, с суммарной мощностью 90 МВт и выработкой около 200 млн кВт·ч в год, большинство строящихся в стране малых станций находится на Северном Кавказе.

Мощность малой гидроэнергетики в странах Евросоюза на 2005 год:

Потенциал в России 
В мае 2005 года в Москве прошел международный Круглый стол, организованный Российско-европейским технологическим центром; на нем было отмечено, что технический потенциал малой гидроэнергетики России очень высок и составляет около 360 млрд кВт*ч в год это около трети потребляемой в России энергии.

Росатом выпускает на подконтрольной госкорпорации венгерском предприятии Ganz мини-ГЭС мощностью до 2 МВт.

Примечания 

Гидроэлектростанции
Альтернативная энергетика